Peter Philips (1560–1633), Engels componist
 Peter Philips (1942), Australisch Olympisch atleet
 Peter Philips, Belgisch visagist en make-upartiest

Peter Phillips kan verwijzen naar:
 Peter Phillips (1930), Amerikaans componist
 Peter Phillips (1939), Engels kunstenaar
 Peter Phillips (1949), Jamaicaans politicus, parlementslid en voormalig minister
 Peter Phillips (1953), Brits koordirigent en musicoloog
 Peter Phillips (1977), Brits kleinzoon van Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk